Red Bull Arena může být:

 Red Bull Arena (Harrison) – fotbalový stadion v Harrisonu
 Red Bull Arena (Salcburk) – fotbalový stadion v Salcburku
 Red Bull Arena (Lipsko) – fotbalový stadion v Lipsku

Externí odkazy